Реднапп — фамилия. Известные носители:
 Реднапп, Гарри (род. 1947) — английский футболист и футбольный тренер.
 Реднапп, Джейми (род. 1973) — в прошлом знаменитый английский футболист, полузащитник. 
 Реднапп, Луиз (род. 1974) — английская певица.